G55 bzw. G 55 steht für:
 HMS Lightning (G55), britischer Zerstörer der M-Klasse

G.55 steht für:
 Fiat G.55, italienisches Jagdflugzeug

Abkürzung